Avvocato –  professionista esperto di diritto che presta assistenza in favore di una parte nel giudizio
 Avvocato – figura dell'avvocato in Italia
 Avvocato – nell'ordinamento canonico è il professionista che occupa di consulenza, assistenza e rappresentanza legale dei fedeli avanti i tribunali ecclesiastici della Chiesa cattolica
Lord avvocato – ufficiale legale capo del Governo scozzese e della Corona in Scozia sia in ambito civile che penale relativamente alle questioni che ricadono nell'ambito delle competenze del Parlamento Scozzese
Avvocato – personaggio della serie animata I Simpson

Pagine correlate 
 Avvocata